Золотушка — посёлок, Краснощековский район, Алтайский край
 Золотушка — село, городской округ город Пятигорск, Ставропольский край
 Золотушка — железнодорожная платформа, город Ессентуки, Ставропольский край
 Золотушка — упразднённое в 2009 году село, Молчановский район, Томская область
 Золотушка — река, Ставропольский край
 Золотушка — река, Алтайский край.